Powódź w Holandii (1916) –
 Powódź w Holandii (1953) –

Zobacz też